Il singolare del torneo di tennis Southern Californian Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Brian Gottfried 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (finale)

 Raúl Ramírez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Southern Californian Championships 1977